Elkins Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elkins Park (Arkansas), im Randolph County
 Elkins Park (Pennsylvania), im Montgomery County
 Elkins Park Gardens, im Montgomery County, Pennsylvania
 Elkins Park House, im Montgomery County, Pennsylvania